De Euro Hockey League(EHL) werd in het seizoen 2007/2008 voor de eerste keer gehouden. Het was de start van de nieuwe Europese clubcompetitie voor het mannenhockey die de oude Europa Cup I en Europa Cup II vervangt. Het toernooi werd gewonnen door het Duitse Uhlenhorster HC dat in de finale HGC versloeg. Derde werd HC Rotterdam.

In de eerste ronde speelden 24 teams in acht groepen van drie. De nummers één en twee gingen door naar de achtste finale. Een groepswinnaar werd daarin gekoppeld aan een nummer 2. Vervolgens waren er kwartfinales, halve finales, een wedstrijd om plaats drie en de finale.

Kwalificatie 
De verdeling van het aantal deelnemers naar land is dit seizoen als volgt:

Poule-indeling 
Poule A eindstand:

 1. HC Rotterdam* 2 - 10 (9-3)
 2. Atlètic Terrassa* 2- 6 (5-5)
 3. Grange HC 2- 1 (2-8)

Poule B eindstand:

 1. RC Polo de Barcelona* 2- 10 (11-3)
 2. Royal Antwerp* 2- 3 (4-5)
 3. Dinamo Elektrostal 2- 2 (5-12)

Poule C eindstand:

 1. Uhlenhorster HC* 2- 7 (8-4)
 2. HC Bloemendaal* 2- 7 (6-5)
 3. WKS Grunwald Poznań 2- 1 (3-8)

Poule D eindstand:

 1. HGC Wassenaar* 2 -7 (5-3)
 2. Waterloo Ducks HC* 2 -4 (4-4)
 3. Der Club an der Alster 2 - 3 (3-5)

Poule E eindstand:

 1. Loughborough Students* 2- 10 (5-2)
 2. Kelburne HC* 2- 6 (6-6)
 3. Luzerner SC 2- 2 (4-8)

Poule F eindstand:

 1. Club Egara* 2- 10 (10-4)
 2. KS Pocztowiec Poznań* 2- 6 (5-9)
 3. Pembroke Wanderers* 2- 2 (4-6)

Poule G eindstand:

 1. St Germain HC* 2 -4 (4-4)
 2. Reading HC* 2 -4 (3-3)
 3. Crefelder HTC 2 -4 (3-3)

Poule H eindstand:

 1. Cannock HC* 2 -10 (4-2)
 2. HC Dinamo Kazan* 2 -6 (5-3)
 3. AHTC Wien 2 -1 (2-6)

* naar de 2e ronde

Speelschema

Ronde 1 (Poule fase) 
Locatie Wassenaar, Nederland

Vrijdag 26 oktober 2007
 14:30 H HC Dinamo Kazan vs. Cannock HC: 1-2 (1-2)
 16:30 A Ono Atlètic Terrassa vs. Grange HC : 3-1 (3-1)
 18:30 D Der Club an der Alster vs. Waterloo Ducks HC : 2-2 (0-1)
 13:30 G Crefelder HTC v St. Germain HC : 2-2 (0-1)

Zaterdag 27 oktober 2007
 10:30 H Cannock HC vs. AHTC Wien 2-1 (2-1)
 12:30 A Ono Atlètic Terrassa vs. HC Rotterdam 2-4 (2-2)
 14:30 D Der Club an der Alster vs. HGC 1-3 (0-1)
 16:30 G Reading HC vs. Crefelder HTC 1-1 (0-0)

Zondag 28 oktober 2007
 10:30 H HC Dinamo Kazan vs. AHTC Wien 4-1 (1-0)
 12:30 D HGC vs. Waterloo Ducks HC 2-2  (1-1)
 14:30 A HC Rotterdam vs. Grange HC 5-1 (2-0)
 16:30 G Reading HC vs. St. Germain HC 2-2 (0-2)
 Penalty Shootout: Reading HC vs. Crefelder HTC 1-0

Locatie Antwerpen, België

Vrijdag 2 november 2007
 14.30 B Royal Antwerp - Dinamo Elektrostal 3-3 (1-0)
 16.30 E Loughborough Students - Luzerner 2-1 (1-0)
 18.30 C Uhlenhorster - WKS Grunwald Poznan 5-1 (2-0)
 20.30 F Club Egara - Pembroke Wanderers 3-2 (3-1)

Zaterdag 3 november 2007
 10.30 B RC de Polo - Dinamo Elektrostal 9-2 (4-1)
 12.30 E Kelburne - Loughborough Students 1-3 (0-2)
 14.30 C Bloemendaal - Uhlenhorster 3-3 (2-1)
 16.30 F KS Pocztowiec Poznan - Egara 2-7 (1-2)

Zondag 4 november 2007
 10.30 E Kelburne - Luzerner 5-3 (2-1)
 12.30 B Royal Antwerp - RC de Polo 1-2 (1-0)
 14.30 C Bloemendaal - WKS Grunwald Poznan 3-2 (1-1)
 16.30 F KS Pocztowiec Poznan - Pembroke Wanderers 3-2 (0-2)

Knock-outfase

Ronde 2 
Locatie: Terrassa, Spanje

Vrijdag 21 maart 2008
 09.30 A Loughborough Students - Royal Antwerp HC 2-0 (0-0)
 12.00 B RC de Polo de Barcelona - Ono Atletic Terrassa 2-2 (1-2) (shootout 4-5)
 14.30 C St. Germain HC - HC Dinamo Kazan 1-0 (0-0)
 17.00 D Uhlenhorster HC - Azzurri Kelburne HC 3-3 (1-0) (verlenging 4-3)

Zaterdag 22 maart 2008
 09.30 E HGC Wassenaar - KS Pocztowiec Poznan 7-5 (2-4)
 12.00 F HC Rotterdam - Waterloo Ducks HC 6-1 (3-1)
 14.30 G Club Egara - HC Bloemendaal 3-2 (2-0)
 17.00 H Cannock HC - Reading HC 1-2 (0-1)

Kwartfinale 
Locatie: Terrassa, Spanje

Zondag 23 maart 2008
 12.00 Uhlenhorster HC - Loughborough Students 2-1 (1-0)
 14.30 HGC Wassenaar - Ono Atletic Terrassa 2-1 (1-1)

Maandag 24 maart 2008
 12.00 St. Germain HC - Club Egara 0-4 (0-1)
 14.30 Reading HC - HC Rotterdam 2-3 (0-0)

Halve finale en Finale 
Locatie: Rotterdam, Nederland
zaterdag 10 mei 2008:

 12:00 Uhlenhorster HC – Club Egara 5-2 (0-1)
 14:30 H.C. Rotterdam – HGC Wassenaar 4-7 (1-4)

zondag 11 mei 2008:
 12:00 3e/4e plaats: Club Egara - Rotterdam 2-2 (1-2) (shout-outs: 3-4)
 14:30 Finale: Uhlenhorster HC - HGC Wassenaar 0-0 (0-0) (verlenging 1-0)

Eindrangschikking 

 Moritz Fürste (Uhlenhorster HC) werd uitgeroepen tot de "meest waardevolle speler van het toernooi".
 Jeroen Hertzberger en Sohail Abbas (beiden HC Rotterdam) werden topscorer met 7 doelpunten

Kampioen

Zie ook 
 Euro Hockey League
 Lijst van veld- en zaalhockey Europacup winnaars

Europacup hockey
Hockey in 2007
Hockey in 2008